Jurkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jurkowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Jurkiwzi (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Jurkiwzi (Talalajiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Jurkiwzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Jurkiwzi (Mohyliw-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Jurkiwzi (Nemyriw)